И́горь Степа́нович Улуха́нов (род. 31 мая 1935, Москва) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела древнерусского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, специалист по истории русского литературного языка, словообразованию, морфемике, лексикологии и грамматике современного русского языка. Один из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 1958 года работает в Институте русского языка АН СССР (РАН).

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию «Славянизмы в русском языке (Глаголы с неполногласными приставками)» (научный руководитель — акад. В. В. Виноградов), в 1975 году — докторскую диссертацию «Словообразовательная семантика в русском языке и принципы её описания».

Один из авторов раздела «Словообразование» «Русской грамматики» (1980), участвовал в создании «Словаря словообразовательных морфем русского языка», «Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)».

Член Комиссии по словообразованию при Международном комитете славистов. С 1994 по 2008 год — председатель этой Комиссии.

Научные труды

Монографии 
  (обл.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 ;  М., 2008 (2-е изд.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (обл.)
  (в пер.)

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница на сайте ИРЯ РАН
 Улуханов И. С. Церковнославянский язык русской редакции: сфера распространения и причина эволюции // Исследования по славянским языкам. — № 8. — Сеул, 2003. — С. 1—26.

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Дериватологи
Лексикографы России
Русисты
Историки языка
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Большой российской энциклопедии